

Persone

 Andrew Browne Cunningham, I visconte Cunningham (1883-1963) – ammiraglio britannico
 Betty Browne, o Betty Brown (1892-1975) – attrice statunitense del cinema muto
 Edward Browne, o Brown (1644-1708) – viaggiatore britannico
 Gary Browne Ramírez (1993) – cestista portoricano
 Georg von Browne (1698-1792) – generale britannico naturalizzato russo
 Lyllian Browne Leighton, nata Lillianne Brown Leighton (1874-1956) – attrice e sceneggiatrice statunitense
 Omar Browne (1994) – calciatore panamense, di ruolo centrocampista
 Virginia Browne Faire, vero nome Virginia Labuna (1904-1980) – attrice statunitense dell'epoca del muto

Pagine correlate
David Browne
Richard Browne